Toyota Stadium (Japan), een stadion in de Japanse stad Toyota
 Toyota Stadium (Texas), een stadion in Frisco (Texas)
 Toyota Stadium (Californië), een stadion in San Francisco (Californië)